Села:
 Пустинка — Волинська область, Ковельський район, колишній (до 2020 року) Любомльський район
 Пустинка — Донецька область, Покровський район
 Пустинка — Чернігівська область, Чернігівський район